Aleksander Drzewiecki – skrzypek, trębacz, wachmistrz zawodowy, altowiolista, powstaniec wielkopolski
 Conrad Drzewiecki – tancerz i choreograf
 Filip Drzewiecki – hokeista
 Franciszek Drzewiecki – zakonnik
 Jakub Drzewiecki – pianista
 Jan Drzewiecki (ujednoznacznienie)
 Jarosław Drzewiecki – pianista (ojciec Stanisława)
 Józef Drzewiecki (ujednoznacznienie)
 Karol Drzewiecki (ujednoznacznienie)
 Krzysztof Drzewiecki – organista i śpiewak
 Mirosław Drzewiecki – poseł na Sejm, były minister sportu i turystyki
 Mirosław Drzewiecki – ksiądz
 Piotr Drzewiecki (ujednoznacznienie)
 Stanisław Drzewiecki – pianista (syn Jarosława)
 Stefan Drzewiecki – inżynier wynalazca, pionier lotnictwa i żeglugi podwodnej
 Zbigniew Drzewiecki – pianista
 Władysław Drzewiecki – kompozytor